– męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Ryū można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 龍, „smok”
 竜, „smok”
 隆, „podnieść”
 流, „przepływ”

Znane osoby 
 Ryū Fujisaki (竜), japoński mangaka
 Ryū Matsumoto (龍), japoński polityk Partii Demokratycznej
 Ryū Murakami (龍), japoński powieściopisarz i filmowiec
 Ryu Shionoya (立), japoński polityk Partii Liberalno-Demokratycznej

Fikcyjne postacie 
 Ryū Higashi (竜), bohater serialu tokusatsu JAKQ Dengekitai
 Ryū Jose (リュウ), bohater mangi i anime Mobile Suit Gundam
 Ryū Kumon (竜), postać z mangi i anime Ranma ½

Przypisy 

Męskie imiona japońskie